

Aziende 
Vaillant Group – azienda termotecnica tedesca
Vaillant – marchio principale dell'azienda suddetta

Persone 
Auguste Vaillant (1861-1894) – anarchico francese
Édouard Vaillant (1840-1915) – politico francese
Greta Vaillant, accreditata anche come Greta Vayan o Gretta Vaillont (1942-2000), attrice e scrittrice francese
Ludvy Vaillant (1995) – ostacolista e velocista francese
Jean Baptiste Philibert Vaillant (1790-1872) – generale francese
Jean Foy-Vaillant (1632-1706) – numismatico e avvocato francese
Louis Léon Vaillant (1834-1914) – zoologo e naturalista francese
Monica Vaillant (1967) – ex pallanuotista italiana
Patrick Vaillant (1954) – compositore, paroliere e mandolinista francese
Paul Vaillant-Couturier, pseudonimo di Paul Charles Couturier (1892-1937) – scrittore, giornalista e politico francese
Sébastien Vaillant (1669-1722) – botanico francese
Wallerant Vaillant, o Wallerand Vaillant o Wallerandt Vaillant (1623-1677) – pittore, disegnatore e incisore olandese

Altro 
Vaillant – comune francese del dipartimento dell'Alta Marna
Vaillant – periodico francese
Michel Vaillant – personaggio dei fumetti
Éditions Vaillant - casa editrice francese